Il doppio del torneo di tennis Mordovia Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kornel Bardoczky e Martin Štěpánek che hanno battuto in finale Łukasz Kubot e Orest Tereščuk 7-63, 6-3.

Teste di serie 

 Jurij Ščukin /  Dmitri Vlasov (primo turno)
 Łukasz Kubot /  Orest Tereščuk (finale)

 Kornel Bardoczky /  Martin Štěpánek (Campioni)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mordovia Cup 2003